Carinho
Carinhos (álbum)

Localidades

Cariño

Desambiguação